Der Name Reparata bezeichnet

 Reparata (Heilige) († um 250), eine altkirchliche Märtyrin und Heilige
 Mary Aiese (als Künstlername),  eine Sängerin, die mit der Girlgroup Reparata & the Delrons bekannt wurde